Мирослав Филип (; 27 ноября 1928, Прага — 27 апреля 2009, там же) — чехословацкий шахматист, гроссмейстер (1955). Чемпион Чехословакии по шахматам в 1950, 1952 и 1954 годах. Участник турниров претендентов чемпионата мира 1956 и 1962.

В 1957 году на 1-ом командном чемпионате Европы, победив чемпиона мира Василия Смыслова, стал членом символического клуба Михаила Чигорина.

С 1980 года Мирослав Филип ушёл из профессиональных шахмат, но продолжал заниматься активной деятельностью в сфере шахматной журналистики.

Работал шахматным журналистом, вёл шахматные передачи на Чехословацком телевидении. Автор книг на чешском языке «Турнир претендентов 1956» (1957), «100 дней в Багио» (1979) и «Весь мир у них учится» (1980).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 
 Malá encyklopedie šachu. Прага : Olympia, 1989. С. 94.
 Хенкин В. Три ступени гроссмейстера Филипа. // «64 — Шахматное обозрение». — 1986. — № 2. — С. 24.

Ссылки 
 Биография Мирослава Филипа на сайте ФШР
 Выступления Мирослава Филипа на шахматных олимпиадах
 Выступления Мирослава Филипа в командных чемпионатах Европы
 Выступления Мирослава Филипа в командных чемпионатах мира среди студентов
 «Czech GM Miroslav Filip dies at 80» на сайте ChessBase.com 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии